Копа Пильзнер 2004 () — 46-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Сводная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2005 на rsssf.com

2004
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2004 году